

Codici 
 C0 – codice vettore IATA di Centralwings

Altro 
 C0 – formato per la carta